E85 har flere betydninger:

 Betegnelse for blandingsbrændstof baseret på bioætanol
 Forkortelse for Europavej E85
 Fabrikskode for BMW Z4